Pretparkgroep
Walibi Group, voormalige Belgische pretparkengroep van onder andere:
Walibi Belgium, een attractiepark in België, voorheen Six Flags Belgium, daarvoor Walibi Wavre en nog daarvoor het originele Walibipark, gewoon Walibi geheten.
Walibi Holland, een Nederlands attractiepark, voorheen Walibi World, Six Flags Holland, Walibi Flevo, voor de overname door de Walibi Group Flevohof geheten.
Walibi Rhône-Alpes, een Frans attractiepark uit de voormalige Walibi Group
Walibi Sud-Ouest, Frans attractiepark uit de voormalige Walibi Group
Walygator Parc, Frans attractiepark dat ooit Walibi Lorraine / Walibi Schtroumpf heette, voor de overname door de Walibi Group Big Bang Schtroumpf geheten.

overige
Walibi (mascotte), de hoofdmascotte van bovengenoemde parken
Walibi (televisieserie), een miniserie

Zie ook 
 Wallaby, een kangoeroesoort waarop de mascotte van Walibi gebaseerd is.